Nome di due personaggi numidi:
Massiva, nipote del re numida Gala;
Massiva, figlio del re numida Gulussa.